Gyger ist der Familienname folgender Personen:

 Delia Gyger (* 1987), Schweizer Schauspielerin
 Emanuel Gyger (1886–1951), Schweizer Fotograf
 Hans Conrad Gyger (1599–1674), Schweizer Kartograf und Ingenieur
 Pia Gyger (1940–2014), Schweizer Heilpädagogin, Psychologin und Zen-Meisterin
 Rudolf Gyger (1920–1996), Schweizer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Giger